Varvarin je lahko:
 Varvarin (vas) (Srbija)
 Varvarin (Srbija)